Nordby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Nordby Sogn (Fanø Kommune)
 Nordby Sogn (Samsø Kommune)